Karel X. je lahko:

 Karel X. Francoski (1757-1836) - francoski kralj
 Karel X. Gustav Švedski (1622-1660) - švedski kralj